D se poate referi la:

 D (literă), a patra literă a alfabetului latin
 D (râu), un râu în Lincoln City, Oregon, Statele Unite ale Americii.

Dezambiguizări de un caracter